Gargantua – postać z powieści François Rabelais'ego "Gargantua i Pantagruel"
 Gargantua – polski zespół rockowy
 Gargantua – debiutancki album zespołu Gargantua
 Gargantua – serial animowany
 Gargantua – postać komiksowa
 Gargantua – film japoński
 Gargantua – rzeka
 Gargantua - nazwa czarnej dziury w filmie "Interstellar", reż. Christopher Nolan